Stigen (Färgelanda), een plaats in de gemeente Färgelanda in het landschap Dalsland en de provincie Västra Götalands län in Zweden
 Stigen (Sandviken), een plaats in de gemeente Sandviken in het landschap Gästrikland en de provincie Gävleborgs län in Zweden